Калининаул — название населённых пунктов в России:
 Калининаул — село в Казбековском районе Дагестана.
 Калининаул — село в Ногайском районе Дагестана.
 Калининаул — село в Тляратинском районе Дагестана.